Кейси () — английская фамилия и имя.

Известные носители 
 Кейси, Боб (младший) (род. 1960) — американский политик, сенатор США от штата Пенсильвания.
 Кейси, Джон (1820—1891) — ирландский математик.
 Кейси, Джордж Уильям (1948) — полный (четырёхзвёздный) генерал США.
 Кейси, Диллон (род. 1983) — канадско-американский актёр.
 Кейси, Дуэйн (род. 1957) — в прошлом баскетболист NCAA, в настоящее время работающий главным тренером команды Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс».
 Кейси, Дэниел (род. 1972) — английский актёр.
 Кейси, Калверт (1924—1969) — кубинский писатель и журналист.
 Кейси, Кен — бас-гитарист и вокалист бостонской кельтик-панк группы Dropkick Murphys.
 Кейси, Келлог (1877—1938) — американский стрелок, чемпион и призёр летних Олимпийских игр.
 Кейси, Квитка Цисык (1953—1998) — американская певица-сопрано украинского происхождения.
 Кейси, Конор (род. 1981) — американский футболист, нападающий клуба MLS «Коламбус Крю».
 Кейси, Ричард (1890—1976) — генерал-губернатор Австралии (1965—1969).
 Кейси, Уильям (1913—1987) — американский государственный деятель, директор ЦРУ в 1981—1987.
 Кейси, Эдгар (1877—1945) — американский экстрасенс и врачеватель.

Также 
 Кейси Джонс — машинист, герой американского фольклора
 Кейси Джонс — персонаж историй о черепашках-ниндзя, супергерой, сражающийся спортинвентарём.
 Кейси — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.